Cruise ist der Familienname folgender Personen:

 Carter Cruise (* 1991), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Julee Cruise (1956–2022), US-amerikanische Sängerin
 Thomas Cruise (* 1991), englischer Fußballspieler
 Tom Cruise (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent

The Cruise steht für:

 The Cruise, internationaler Titel von Rejs, polnischer Film von Marek Piwowski (1970)
 The Cruise (1998), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Bennett Miller (1998) 
 The Cruise (Hörspiel), mehrteiliges Kriminalhörspiel (2014)

Siehe auch:

 Cruise Control
 Cruise LLC
 Cruise-Nunatak
 Cruising
 Cruze
 Crouse
 Crous
 Krus
 Kruus
 Kroes